Голяченко Олександр Макарович ( 1940) — український вчений у галузі медицини.
 Голяченко Олександр Михайлович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голяченко Ярослав Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.